«Урочиста меса» — католицький обряд
 «Урочиста меса» — твір Берліоза
 «Урочиста меса» — твір Бетховена